Фазу може да се отнася за:

 Фазу – аварско име
 Фазу – кратер на Венера